Гихон — источник в Кедронской долине юго-восточнее Старого Города Иерусалима.
 Гихон — в Библии, одна из четырёх рек Эдема.
 Гихон (1206—?) — король Рюкю.

См. также 
 Хихон